Die National League Division Series 2022 (ALDS) im Baseball fand zwischen dem 11. und dem 15. Oktober 2022 statt und war Teil der Postseason der MLB-Saison 2022. Mit ihr wurde ermittelt, welche beiden Teams in der National League Championship Series 2022 gegeneinander antraten. Es handelte sich um zwei Best-of-Five-Serien.

Die Paarungen lauteten:

 (1) Los Angeles Dodgers (West Division Champion, 111–51) gegen (5) San Diego Padres (89–73)
 (2) Atlanta Braves (East Division Champion, 101–61) gegen (6) Philadelphia Phillies (87–75)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2022, ALWC 2022, NLWC 2022, ALDS 2022, ALCS 2022, NLCS 2022, World Series 2022

Die Postseason 2022 hat sich wie folgt entwickelt.

Hintergrund 
Die ersten beiden Plätze werden durch die Gewinnquote der regulären Saison bestimmt. Die letzten beiden Teams sind die Gewinner der American League Wild Card Series, die zwischen den dritt- bis sechstplatzierten Teams der Liga ausgetragen wurden.

Die Los Angeles Dodgers (111–51) sicherten sich am 14. September den Sieg in der National League West und am 25. September den ersten Platz in der National League, was ihnen ein Freilos in der National League Wild Card Series und das Heimrecht in den National League Playoffs einbrachte. Die Dodgers nehmen zum zehnten Mal in Folge an der Postseason teil, was die drittlängste Serie in der Geschichte der MLB ist. Ihre 111 Siege waren die viertmeisten in der Geschichte der MLB. Sie spielten gegen die San Diego Padres (89–73), die sich durch einen Dreifachsieg über die New York Mets in der Wild Card Series einen Platz in der Division Series sicherten. Für die Padres war es die erste Teilnahme an einer Division Series seit 2020 und erst die zweite seit 2006. In der regulären Saison setzten sich die Dodgers mit 14:5 gegen die Padres durch. Die Padres besiegten die Dodgers in vier Spielen und zogen zum ersten Mal seit 1998 in die National League Championship Series ein.

Die Atlanta Braves (101–61) sicherten sich am 4. Oktober, dem vorletzten Tag der Saison, den Titel in der National League East. Die Braves traten zum fünften Mal in Folge in der Postseason an und streben an, der erste titelverteidigende Meister seit den New York Yankees im Jahr 2000 zu werden. Sie spielten gegen die Philadelphia Phillies (87–75), die sich durch einen Zwei-Spiele-Sweep in der Wild Card Series gegen die St. Louis Cardinals einen Platz in der Division Series sicherten und damit erstmals seit 2011 wieder in der Division Series vertreten waren. In der regulären Saison setzten sich die Braves 11:8 gegen die Phillies durch. Die Phillies besiegten die Braves in vier Spielen und zogen zum ersten Mal seit 2010 in die National League Championship Series ein.

Spielzusammenfassungen

Los Angeles Dodgers vs. San Diego Padres 
San Diego gewann die Serie 3–1.

Atlanta Braves vs. Philadelphia Phillies 
Philadelphia gewann die Serie 3–1.

Einzelnachweise 

Major League Baseball
Baseball 2022
Los Angeles Dodgers
San Diego Padres
Atlanta Braves
Philadelphia Phillies
Sportveranstaltung in Los Angeles
Sportveranstaltung in San Diego
Sportveranstaltung in Atlanta
Sportveranstaltung in Philadelphia